Андреа Манчини:

 Манчини, Андреа (род. 1992) — итальянский футболист, нападающий. Сын Роберто Манчини.
 Манчини, Андреа (род. 1996) — итальянский футболист.